Campoholengraver
 Diksnavelholengraver
 Donkervleugelholengraver
 Dunsnavelholengraver
 Gewone holengraver
 Grijze holengraver
 Izabelholengraver
 Kustholengraver
 Patagonische holengraver
 Punaholengraver
 Roodbandholengraver